Летисија има више значења:

 Летисија, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Летисија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Летисија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Летисија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику